

Carriera 
Fratello minore di Wayne Rooney e cresciuto anche lui nell'Everton, ha giocato nel Macclesfield Town fino al 2010.

Il 13 gennaio 2011 è stato tesserato dai New York Red Bulls. Il 25 novembre 2011 il giocatore viene tagliato dal roster dei New York Red Bulls. Il 26 gennaio 2012 firma un contratto con gli Orlando City, squadra della USL Pro Division, terza serie del movimento calcistico statunitense.

Il 25 ottobre 2012 torna in Inghilterra per militare tra le file del Barnsley.

Il 28 Novembre 2013 viene ingaggiato dal Chester squadra militante in National League, la quinta divisione inglese.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatori inglesi